Micheler ist der Familienname folgender Personen:

 Elisabeth Micheler (* 1966), deutsche Kanuslalomfahrerin
 Joseph Alfred Micheler (1861–1931), französischer General

Siehe auch:
 Michler